Oh Yeah est une interjection exprimant le contentement ou la joie. 

Oh Yeah peut désigner :

 Oh Yeah! Cartoons, une série télévisée d'animation ;
 Oh Yeah, un album musical de Charles Mingus ;
 Oh Yeah, une chanson de Chris Brown ;
 Oh Yeah, une chanson du groupe Yello.

Voir aussi 
 Ooh Yeah!, album studio de Hall and Oates.